Ож ():
 Ож (Арденны) — коммуна во Франции, департамент Арденны.
 Ож (Крёз) — коммуна во Франции, департамент Крёз.